Минда́ль трёхло́пастный, или луизеа́ния трёхлопастная, или афлату́ния вязоли́стная () — вид двудольных цветковых растений, включённый в род  семейства . Ранее выделялся в отдельный род Луизеания (Louiseania).

Ботаническое описание 
Миндаль трёхлопастный — кустарник или небольшое дерево с опадающими листьями, сильно ветвится, достигает 2—5 м в высоту.

Листья нередко в мутовках, яйцевидные или продолговато-яйцевидные в очертании, суженные к основанию, на конце обычно неясно трёхлопастные, от 2,5 до 6,5 см длиной и до 3 см шириной, с дважды-пильчатым краем. Нижняя поверхность листа слабо опушённая.

Цветки светло-розовые, махровые, 2—2,5 см в диаметре, одиночные или в парах. Чашелистики яйцевидные или ланцетовидные. Лепестки округлые или широкояйцевидные, с тупым концом. Тычинки в количестве 25—30. Завязь опушённая.

Плод — округлая опушённая костянка до 1,8 см в диаметре, красного цвета. Мезокарпий раскрывается при созревании, обнажая сетчатый эндокарпий.

Число хромосом 2n = 64.

Ареал 
Родина миндаля трёхлопастного — Восточная Азия (Китай, Северная Корея). Произрастает в горных лесах на высоте 600—2500 м над уровнем моря.

Таксономия

Гибриды 
  [Prunus cerasifera × Prunus triloba]

Синонимы 
  — Афлатуния вязолистая
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Луизеания трёхлопастная
  — Луизеания вязолистая

Примечания

Литература 
 

Сливовые
Флора Восточной Азии
Декоративные садовые растения